Prevalje (gemeente), een gemeente in de Sloveense regio Koroška
Prevalje (Lukovica), een plaats in de Sloveense gemeente Lukovica